Tryphoema är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Albert Monard 1926. Enligt Catalogue of Life ingår Tryphoema i familjen Rhizothricidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Rhizothrichidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Tryphoema